Midas (mythologie), een koning van Frygië in de Griekse mythologie
Iljoesjin Il-78, militair vliegtuig, NAVO-codenaam Midas
Midas (televisieserie), een Vlaamse televisieserie uit 1967
Midas Dekkers, een bioloog en TV-persoonlijkheid
Midas (televisieprogramma, VARA), een televisieprogramma van Midas Dekkers van 1993 tot 1997
Midas Wolf, personage van Disney
Midas (satelliet), een Amerikaanse kunstmaan uit de jaren zestig
Midas (automerk), een automerk
Midas (opnamestudio), een opnamestudio
Midas Treub, een muzikant en songwriter